«The Best of Mandy Moore» — перший альбом-збірник американської співачки Менді Мур. Реліз відбувся 16 листопада 2004 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Менді Мур 

Альбоми Менді Мур